Kaleidoscope World – compilation del 1986 dei The Chills
 Kaleidoscope World – album discografico del 1989 dei Swing Out Sister